Мариенбу́рг ():

 Историческое немецкое название польского города Мальборк и крепости в нём
 Историческое немецкое название венгерской коммуны  и тевтонской крепости в ней
 Старое название города Алуксне в Латвии и замка в нём
 Мариенбург (район Гатчины) — исторический район Гатчины
 Мариенбург (платформа) — железнодорожный остановочный пункт в Мариенбурге (районе Гатчины)
 Мариенбург — неоготический замок, расположенный в регионе Ганновер, в земле Нижняя Саксония, в Германии.

См. также 
 Мариенберг